T2 steht für:
 T2, ein Begleitpapier für den Zoll, siehe Versandanmeldung #T2
 T2 (Tastaturbelegung), definiert in der 2012 herausgegebenen Fassung der Norm DIN 2137 (in der Fassung von 2018 nicht mehr enthalten)
 T2-Anschluss, Gewindeanschluss für Kameraobjektive
 T2-Koprozessor, proprietärer Sicherheits-Chip von Apple in einigen Modellen des MacBook Pro
 T2-Phage, den Bakteriophagen T2
 T2 SDE, eine Linux-Distributions-Entwicklungsumgebung
 T2 (Band), britische Progressive-Rock-Band
 Terminator 2 – Tag der Abrechnung, amerikanischer Spielfilm von James Cameron
 T2 Trainspotting, britischer Spielfilm von Danny Boyle
 Thai League 2, thailändische 2. Spielklasse im Profifußball
 Schwierigkeitsgrad in der SAC-Wanderskala #T2
 Tauglichkeitsstufe 2 nach Wehrpflichtgesetz, siehe Tauglichkeitsgrad
 Technisches Feuerwerk Klasse 2 
 Take 2 Interactive, einen englischen Software-Hersteller
 DVB-T2, eine neue Version von Digital Video Broadcasting Terrestrial
 SSB T2, ein Straßenbahntriebwagen der Stuttgarter Straßenbahnen AG
 Tatra T2, das Straßenbahnmodell T2 des Herstellers Tatra
 Wild T2, ein Theodolit vom Hersteller Wild Heerbrugg
 VW T2, einen Transporter vom Hersteller Volkswagen
 VW T2-Elektrotransporter
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Tuvalu

T 2 steht für:
 Mercedes-Benz T 2, ein Transporter von Mercedes-Benz 
 Elsaß-Lothringische T 2, Tenderlokomotiven der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Pfälzische T 2.I, Tenderlokomotiven der Pfalzbahn
 Preußische T 2, Tenderlokomotiven der Preußischen Staatseisenbahnen
 Oldenburgische T 2, Tenderlokomotiven der Oldenburgischen Staatseisenbahn
 Württembergische T 2, Rangiertenderlokomotiven der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 T 2 (1938), ein Torpedoboot vom Typ 1935 der Kriegsmarine

T2 steht für:
 T2, siehe Hausdorff-Raum, ein Begriff aus der Topologie
 Diiodthyronin, ein schwach aktives Schilddrüsenhormon aus der Klasse der Iodothyronine
 die Quer- oder transversale Relaxationszeit , siehe auch Kernspinresonanzspektroskopie und Magnetresonanztomographie
 Tritium als Molekül

T-2 steht für:
 ACAZ T-2, ein belgisches Flugzeug
 Mitsubishi T-2, ein japanisches Flugzeug
 North American T-2, ein US-amerikanisches Flugzeugtyp
 Sojus T-2, Flug eines sowjetischen Sojus-Raumschiffs
 T-2-Toxin, ein Mykotoxin (Schimmelpilzgift)

Siehe auch:
 TII
 2T

T2